Pleo bezeichnet:

 den Camarasaurus-Spielzeugroboter Pleo
 das Automodell Pleo von Subaru, siehe Subaru Pleo
 das augenheilkundliche Verfahren Pleo, siehe hierfür Pleoptik